

Italia
 Convento di San Pasquale ad Atessa
 Convento di San Pasquale a Benevento
 Convento di San Pasquale a Faicchio
 Convento di San Pasquale Baylon a Lizzano

Spagna
 Convento di San Pasquale  a Aranjuez